Jagdpanzer IV/70 (A)
 Jagdpanzer IV/70 (V)